A 2003-as F3 Euroseries volt a sorozat első kiírása. A szezon április 26-án kezdődött és október 25-én ért véget. A győztes Ryan Briscoe lett.

Versenyzők, csapatok

Versenynaptár

Eredmények

A bajnokság végeredménye

Újoncok

Források

Külső hivatkozások 
 Forix.autosport.com
 Speedsport Magazine
 Formel3guide.com 
 F1Prospects.com

Formula–3 Euroseries szezonok
F